Carré je priimek več oseb:
 Emile-François-Joseph Carré, francoski general
 Isabelle Carré, francoska igralka
 John le Carré, angleški pisatelj